Alverà ist

der Familienname folgender Personen:
 Albino Alverà (1923–2004), italienischer Skirennläufer
 Angelo Alverà (1905–1978), italienischer Priester, Lehrer und Domkapellmeister in Brixen
 Eleonora Alverà (* 1982), italienische Curlerin
 Fabio Alverà (* 1959), italienischer Curler
 Giorgio Alverà (1943–2013), italienischer Bobfahrer
 Isidoro Alverà (* 1945), italienischer Eishockeyspieler
 Mario Alverà (1882–1945), Podestà Venedigs
 Michele Alverà (1929–1991), italienischer Bobfahrer
 Nella Alverà (* 1930), italienische Curlerin
 Renzo Alverà (1933–2005), italienischer Bobfahrer
 Silvio Alverà (1921–1985), italienischer Skirennläufer

der Name von:
 Alvera von Virmond (1617–1649), Priorin des Klosters Jülich

der Ortsname von
 Alverà (Cortina d’Ampezzo), eines Ortsteils von Cortina d’Ampezzo